Мейстарадейлдин 1960 () — 18-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1961
Фарерские острова
1960 год на Фарерских островах